Нуево Маренте има више значења:

 Нуево Маренте (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Маренте, Ранчо Гранде (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику